Det har funnits flera personer med namnet Magnus Bengtsson, se:

Magnus Bengtsson (Bjälboätten)
Magnus Bengtsson (politiker), socialdemokratisk riksdagspolitiker 1912–1917
Magnus Bengtsson (Natt och Dag), riddare, riksråd, lagman i Närke och Engelbrekt Engelbrektsson mördare 
Magnus Bengtsson (friidrottare), svensk hinderlöpare